Rokiskis kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Rokiškis (ort), Panevėžys län, 
 Rokiškis, kommun, Panevėžys län, 

Robotskapade Litauenförgreningar